Angela Marzullo in arte Makita – videomaker e performer svizzero-italiana
 Antonio Marzullo – latinista e insegnante italiano
 Francesco Marzullo – calciatore italiano
 Luigi Marzullo detto Gigi – conduttore televisivo e giornalista italiano
 Benedetto Marzullo – filologo classico italiano